Тернопільський — українське прізвище.

 Тернопільський Богдан Йосипович (нар. 1957) — український громадсько-політичний діяч.
 Тернопільський Володимир (нар. 1905) — український священик.
 Тернопільський Олег Йосипович (нар. 1945) — український педагог.
 Тернопільський Федір Якович (рр. нар. та см. невід.) — співак, хормейстер.

Українські прізвища
Об'єкти, названі на честь Тернополя